

Geografia

Francia 
 Brétigny – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Bretigny – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Brétigny – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Brétigny-sur-Orge – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)

Svizzera 
 Bretigny-sur-Morrens – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Persone 
 Sandrine Brétigny (1984) – calciatrice francese